Mansen ist der Name von:

 Erich Mansen (1929–2012), deutscher Künstler und Professor für Malerei
 Matthias Mansen (* 1958), deutscher Druckgraphiker

Mansen bezeichnet ferner ein ugrisches Volk nordöstlich des Urals; siehe Mansen

Siehe auch: Manse (Begriffsklärung)